Muni je zkratka Masarykovy univerzity a název jejího informačního bulletinu. Další možné významy jsou:

 hovorový název pro metro v San Francisku
 Muni (řeka) – řeka v Africe
 Río Muni – část Rovníkové Guiney
 Bharata Muni – indický divadelní teoretik
 Craig Muni (* 1962) – kanadský hokejista
 Paul Muni (1895–1967) – americký herec
 Marguerite Muni (1929–1999) – francouzská herečka